

Wydarzenia 

 św. Radegunda z Turyngii ufundowała klasztor Świętego Krzyża w Poitiers.

557